BGI steht für:
 Background initialization, eine in RAID-Controllern enthaltene Prüf-Funktion für ein virtuelles Laufwerk
 Berufsgenossenschaftliche Informationen, Ergänzungen zu den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 
 BGI Group, ein Verbund von Institutionen, 1999 als Beijing Genomics Institute gegründet
 Borland Graphics Interface, eine Grafikbibliothek, die mit vielen Borland-Produkten in den 1990ern ausgeliefert wurde
 Bürgergemeinschaft Ingolstadt, eine Wählergemeinschaft im Ingolstädter Stadtrat
 Société des Brasseries et Glacières Internationales, französischer Getränkehersteller
 Verband des Deutschen Blumen-Groß- und Importhandels, deutsche Interessenvertretung der Schnittblumen- und Importhändler
 Grantley Adams International Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Barbados

bgi steht für:
 Giangan (ISO-639-3-Code), eine der Süd-Mindanao-Sprachen

Abkürzung